Morks ist der Name von

 Morks & Geuze, Verlag in Dordrecht, Niederlande